Потапенко — русская и украинская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Потапенко, Александр Фёдорович (род. 1958) — депутат Государственной Думы РФ первого и второго созывов.
 Потапенко, Алексей Андреевич (род. 1981) — украинский музыкальный продюсер и исполнитель, создатель дуэта «Потап и Настя».
 Потапенко, Андрей Александрович (род. 2000) — белорусский футболист.
 
 Потапенко, Виталий Николаевич (род. 1975) — украинский баскетболист.
 Потапенко, Владимир Степанович (1896—1969) — советский военачальник, генерал-майор.
 Потапенко, Дмитрий Валерьевич (род. 1970) — российский предприниматель и общественный деятель.
 Потапенко, Геннадий Васильевич (1894—1979) — американский физик русского происхождения.
 Потапенко, Игнатий Николаевич (1856—1929) — русский прозаик и драматург.
 Потапенко, Надежда Викторовна (род. 1990) — российская гандболистка.
 Потапенко, Наталья Игнатьевна (1889—1974) — русская писательница, прозаик.
 Потапенко, Николай Семёнович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Потапенко, Павел Сафронович (1924—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Потапенко, Сергей Викторович (род. 1953) — судья Верховного суда России, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.
 Потапенко, Фёдор Иванович (1927—2000) — советский дипломат.
 Потапенко, Филипп Алексеевич (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Потапенко, Яков Иванович (1904—1975) — советский учёный в области агробиологии, селекции и агротехники винограда.

Топоним 
 Потапенко — хутор в Заветинском районе Ростовской области.

См. также 
 Потап
 Потапов